Morse hace referencia a:

 El código Morse desarrollado por Alfred Vail.
 Samuel Morse, el inventor del telégrafo eléctrico.
 Stephen A. Morse, inventor del Cono Morse.
 Stephen P. Morse, arquitecto del microprocesador Intel 8086.
 Morse, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Morse, estación del metro de Chicago.
 Morse, localidad del estado de Luisiana, Estados Unidos.
 Morse, localidad del estado de Texas, Estados Unidos.
 Morse, localidad del estado de Wisconsin, Estados Unidos.
 Morse, cráter lunar.
 (8672) Morse, asteroide.
 Cono Morse, tipo de acoplamiento cónico utilizado en mecánica.
 Grupo musical Morse, grupo de música mexicano.
 Inspector Morse, personaje de ficción, creado por el escritor Colin Dexter.